Kuncz László (1957–2020) magyar vízilabdázó
 Kuncz László (1942–2023) magyar operaénekes, előadóművész